Pycnophyllum är ett släkte av nejlikväxter. Pycnophyllum ingår i familjen nejlikväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nejlikväxter
Pycnophyllum